Diese Statistik enthält Tabellen zur deutschlandweiten Entwicklung (nach Bundesländern) der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 und ist ergänzender Teil des Artikels COVID-19-Pandemie in Deutschland.

Zusammenfassende monatliche Darstellung

Infektionsfälle 

Bestätigte Infektionsfälle, Differenz zum Vortagnach Daten des RKI

Kumulierte Infektionsfällenach Daten des RKI

Todesfälle 

Bestätigte Todesfälle, Differenz zum Vortagnach Daten des RKI

Kumulierte Todesfällenach Daten des RKI

Aktive Fälle 
Die Anzahl der aktiven Fälle pro Tag ergibt sich aus der Anzahl der übermittelten Infektionsfälle abzüglich der Todesfälle und der geschätzten Zahl der Genesenen bis zu diesem Tag. Die hier dargestellten Fälle wurden aus den tagesaktuellen Daten des RKI-Dashboards berechnet.
Aktive Fällenach Daten des RKI

Reproduktionszahl 
7-Tage-R-Wertnach Daten des RKI

Tages-Statistiken

Infektionsfälle

Diagrammdarstellung 

Bestätigte Infektionsfälle in Deutschland, Differenz zum Vortag nach Daten des Robert Koch-Institut (RKI)
Anmerkungen zur Grafik:

 Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen bzw. zeitlichen Verzögerungen zwischen den RKI-Fällen und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Länder oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO), kommen.
 Die täglich neu dem RKI bekannt gewordenen Fälle beinhalten auch Fälle mit teilweise weit zurückliegendem Melde- oder Erkrankungsdatum. Aufgrund des Übermittlungsprozesses kommt es zu Verzögerungen, bis diese dem RKI bekannt sind. Ferner können Fälle durch nachträgliche Prüfungen oder Umzug in die Zuständigkeit eines anderen Gesundheitsamtes korrigiert werden. Diese Korrekturen wirken sich ebenfalls auf die Differenz zum Vortag aus, sodass diese Differenz nicht exakt der Zahl der neu bekannt gewordenen Fälle entspricht. (siehe auch unter Anmerkungen)

Tabellarische Detaildarstellung nach Bundesländern 
Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden.

Kumulierte Inzidenz  
Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden.

Todesfälle

Diagrammdarstellung 
Bestätigte Todesfälle in Deutschland, Differenz zum Vortag nach Daten des Robert Koch-Institut (RKI)
Anmerkungen zur Grafik:

 vgl. Anmerkungen beim Diagramm zu Fallzahlen

Tabellarische Detaildarstellung nach Bundesländern 

Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden.

Anmerkungen 
Quelle bei den Anmerkungen zu einzelnen Tabellenzeilen ist der jeweilige Lagebericht des Robert Koch Institutes. (Link siehe angegebenen Quelle in der Tabellenzeile)

Reproduktionszahl 
Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden. RKI: „Durch Verzögerungen bei der Übermittlung der Fallzahlen an Wochenendtagen kommt es zu zyklischen Schwankungen des 4-Tage-R-Wertes. Der 7-Tages-R-Wert verläuft deutlich gleichmäßiger, da jeweils alle Wochentage in die Bestimmung eines Wertes eingehen.“

Weblinks 

 Offizielle Statistiken der Weltgesundheitsorganisation
 Visualisierung der offiziellen Statistiken der Weltgesundheitsorganisation
 Visualisierung und Statistiken der Johns Hopkins University für die Welt
 Statistiken und Visualisierungen des Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten
 Statistik des Robert Koch-Instituts für Deutschland
 Visualisierung der Statistiken des Robert Koch-Instituts für Deutschland
 Modellrechner zum Verlauf der Pandemie mit änderbaren Variablen (nach dem SEIR-Modell)

Einzelnachweise 

Statistik
Deutschland 2022
2022
Medizinstatistik (Deutschland)